Por TK, Tk ou tk pode estar à procura de:
 TK, código ISO 3166-1 alfa-2 para Toquelau.
 Tk Toolkit, um toolkit gráfico.
 The Killers, uma banda estado-unidense de rock alternativo.
 TK, sigla para Telecinésia.
 TK, Toru Kitajima, cantor e guitarrista japonês.
Desambiguação